The Song Remains the Same – brano musicale dei Led Zeppelin, dall'album Houses of the Holy del 1973
 The Song Remains the Same – album dei Led Zeppelin del 1976
 The Song Remains the Same – film dei Led Zeppelin del 1976